JEY est un code qui peut signifier :
 Jersey, dans la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Jersey a pour code alpha-2 JE
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Jersey a pour code JE.

 Jey, un quartier du sud-ouest de la capitale iranienne, Téhéran.

Code